Grušovje je ime več naselij:
 Zgornje Grušovje (Oplotnica)
 Spodnje Grušovje